Timaios steht für:
 Timaios, Dialog des griechischen Philosophen Platon

Timaios ist der Name folgender Personen:

 Timaios von Lokroi, griechischer Philosoph
 Timaios von Tauromenion (um 345 v. Chr.–um 250 v. Chr.), griechischer Historiker
 Timaios der Sophist, griechischer Lexikograf
 Timaios von Antiochia († 277), Bischof von Antiochia
 Timaios (Astrologe), griechischer Astrologe

Siehe auch:
 Timaeus